Portlandia lucida är en musselart som först beskrevs av Sven Lovén 1846.

Portlandia lucida ingår i släktet Portlandia och familjen Yoldiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
lucida